У́лица пятна́дцать лет Октября́ или У́лица пятнадцатиле́тия Октября́ — названия улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Улица 15 лет Октября — улица в Брянске.
 Улица 15 лет Октября — улица в селе Гордеевка Гордеевского района Брянской области.
 Улица 15 лет Октября — улица в Истре Московской области.
 Улица 15 лет Октября — улица в Твери.

См. также 
 Улица Октября
 Переулок 15 лет Октября — переулок в Брянске.